Уркабустайс (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Суйя. Занимает площадь 60,49 км². Население — 1271 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Urcabustaiz en Google Maps

Муниципалитеты Алавы